Peramelemorphia este un ordin de mamifere al infraclasei Marsupialia, ce cuprinde 3 familii de marsupiale mici sau de mărime medie, majoritatea omnivore: Chaeropodidae, Peramelidae, Thylacomyidae.

Caracteristici generale 
Majoritatea animalelor sunt de mărime mică sau mijlocie, de la 100 g până la 1,5 kg. Au un corp mic și alungit, asemănător unui mic rozător.

Clasificare 
 Chaeropodidae 
 Peramelidae
 Thylacomyidae

Referințe

Legături externe

 Peramelemorphia 

Peramelemorphia